Juan Máximo Reynoso Guzmán (Lima, 28 de diciembre de 1969) es un exfutbolista y entrenador peruano, actualmente dirige a la selección de fútbol del Perú. Con la selección peruana disputó 84 partidos y anotó 5 goles, de la cual fue su capitán hasta su retiro en el 2000.

Es conocido por ser un entrenador rompe-sequías, saliendo campeón después de varios años con los clubes: Coronel Bolognesi (78 años), Universitario (9 años), Melgar (34 años) y el más reciente con el Cruz Azul, terminando la maldición luego de 23 años y medio sin el título de liga, convirtiéndose en el primero en salir campeón de liga como jugador y entrenador en la institución.

Como jugador, se destacó su paso por el mismo Cruz Azul, donde formó parte del triplete continental logrado en 1997, obteniendo en total 1 Liga, 1 Copa, 2 Copas de Campeones y alcanzando la final de la Copa Libertadores en 2001. Fue nombrado el «Mejor defensa central de México» en los torneos de Invierno 1997 e Invierno 1998 y el mejor entrenador del campeonato en la temporada 2020-21. Del mismo modo, fue elegido tres veces como el «Mejor técnico de la Liga Peruana», en 2009, 2015 y 2016. En 2021 estuvo nominado por la IFFHS a mejor entrenador del mundo, terminando fuera de la tercia premiada.

Con la selección nacional disputó cuatro ediciones de la Copa América en 1987, 1989, 1993 y 1999, una Copa Oro en el 2000 y en las eliminatorias sudamericanas de 1990, 1994 y 1998, sin poder clasificar en ninguna edición a la justa mundial.

Biografía 
Juan Máximo Reynoso Guzmán nació en Lima el 28 de diciembre de 1969. Estudió la primaria en el C.E. 7050 Instituto Experimental N.º 1 de Barranco, ahora llamado I.E. 7050 "Nicanor Rivera Cáceres" y la secundaria en el colegio Alcides Vigo, fue defensa nacional.

Trayectoria

Como futbolista 
Se inició en las divisiones menores del club Alianza Lima e hizo su debut como profesional el año 1986, perteneció al grupo de los denominados Potrillos, una expulsión en el partido previo, lo salvó de perecer junto con sus compañeros de equipo en La Tragedia Aérea de Ventanilla. En 1990 viajó a España para probar fortuna jugando por el Sabadell Fútbol Club de la Segunda División. Regresó al año siguiente al Alianza Lima donde se acentuaria como titular y capitán del equipo victoriano. El 19 de enero de 1993 se daría a conocer su traspaso a su clásico rival, Juan Reynoso con 23 años pasaba al club Universitario de Deportes, luego de que se cayeran las negociaciones de renovaciòn con el club aliancista en lo que fue uno de los traspasos más controversiales, polémicos y atípicos para la época. Con el equipo crema logra consagrarse campeòn en el año 93 dirigido por Sergio Markarian.

Su gran nivel lo lleva al fútbol mexicano, vistiendo las camiseta del Cruz Azul de 1994 a 2002, donde fue capitán y considerado como símbolo del club, siendo campeón de liga en el torneo Invierno 97, campeón de CONCACAF en 1996 y 1997, y subcampeón de la Copa Libertadores 2001.

Termina su trayectoria como futbolista en el Club Necaxa donde jugó hasta el 2004, luego de 18 años de carrera deportiva.

Como entrenador 
Comenzó su carrera como entrenador siendo asistente técnico en el Club Necaxa en México hasta el año 2006.

Coronel Bolognesi 
En abril de 2007 regresó al Perú y asumió la dirección técnica del Coronel Bolognesi de la ciudad de Tacna, el 16 de diciembre obtiene el título del Torneo Clausura 2007 y la clasificación a la Copa Libertadores 2008 por primera vez en la historia del club tacneño.

Universitario de Deportes 
En diciembre de 2008, fue nombrado técnico de Universitario de Deportes, por toda la temporada 2009, semanas después se daba la contratación de Nolberto Solano para afrontar tanto la Copa Libertadores como el torneo local.

Universitario empezó con buen pie su participación en la Copa Libertadores 2009 donde compartía el grupo 8 con el club San Luis, el club San Lorenzo y el Libertad de Paraguay, con el pasar de los meses se comenzó a dar importancia a la Libertadores y Reynoso empezaría la rotación de jugadores para pelear la clasificasión a los octavos de final. Universitario llegó a la última fecha casi clasificado a la siguiente ronda, sólo tenía que empatar o perder por un gol, pero en la última fecha ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, los cremas caerían por 2-0 mientras que el San Luis ganaba por el mismo marcador a los paraguayos, con esto se daba la inesperada eliminación del club crema del torneo internacional.

En el torneo local el equipo fue el puntero durante casi todo el campeonato, hasta que perdió el liderazgo en las últimas fechas por parte del Juan Aurich hecho que mandaría a la U a la liguilla par. Universitario fue puntero de la Liguilla sin sobresaltos y lograría su boleto para jugar la final del Campeonato Descentralizado 2009. Obtuvo el título nacional venciendo en los play-off a Alianza Lima, además Reynoso fue considerado como el mejor entrenador y estratega en dicha temporada.

Para la temporada 2010 el equipo mantuvo la base pero tuvo la pérdida de Solano quien se fue a jugar a Inglaterra. Para la Copa Libertadores 2010 compartió el grupo 4 con el Blooming, Libertad y el Lanús. Universitario sumaría 10 puntos y lograría su clasificasión a octavos de final donde enfrentaría al São Paulo. Los dirigidos por Reynoso empataron a cero ambos encuentros y caerían ante los brasileros en la tanda de penales. En el torneo local el club tuvo un regular comienzo y estuvo lejos de los punteros por un largo periodo. Cuando el equipo comenzaba a meterse de lleno en el Campeonato comenzarían los rumores sobre una posible renuncia por parte de Reynoso y su cuerpo técnico. En junio de 2010 renunció al cargo debido a los diversos problemas dirigenciales de la escuadra crema y la crisis económica que atravesaba el club.

Juan Aurich 
Dos meses más tarde fue presentado como nuevo entrenador del Juan Aurich de la ciudad de Chiclayo. Solo dirigió 4 meses al club chiclayano donde los problemas empezaron a causa del pedido de los nuevos refuerzos para la temporada 2011.

Debido a problemas con los dirigentes y con el presidente Edwin Oviedo, presentó su carta de renuncia a finales del 2010.

Sporting Cristal 
En el mes de abril del 2011, fue nombrado como entrenador del Sporting Cristal en reemplazo del argentino Guillermo Rivarola.

Con el cuadro cervecero nunca pudo tener regularidad, en el Torneo Intermedio 2011 cayó eliminado en semifinales por el José Gálvez, equipo de la segunda división. En el torneo local el equipo nunca funcionó y se mantuvo lejos de los primeros lugares, luego de perder en condición de local cuatro a cero ante la San Martín, presentó su renuncia que fue aceptada por los directivos.

FBC Melgar 
Tras su paso como asistente técnico de Cruz Azul de México en 2012 y como director técnico de Cruz Azul Hidalgo, de La liga de ascenso en 2013,el 8 de enero del 2014 es anunciado nuevo entrenador del Melgar de Arequipa. El 15 de febrero hace su debut ante el UTC en Cajamarca, el partido culmina en derrota por uno a cero y Reynoso termina siendo expulsado.
Pese a ello el equipo rojinegro logró remontar quedando tercero en la Copa Inca, posteriormente en el Torneo Apertura siempre estuvo entre los cuatro primeros, quedando subcampeón, de igual forma en el torneo apertura ocupó el tercer lugar.
En la Tabla acumulada el cuadro Arequipeño quedó primero, sin embargo al no ganar ningún torneo corto y a la mala organización del campeonato apenas se logró clasificar a la Copa Sudamericana.

En 2015, Reynoso cumplió su mejor temporada al mando del club. Tras pelear el Torneo del Inca, el Torneo Apertura y ser eliminado por escaso margen de la Copa Sudamericana 2015 a manos del Junior de Barranquilla, Melgar logró su clasificación a las semifinales de los play-offs de la Copa Movistar 2015 tras derrotar a Juan Aurich en Arequipa por 4-1 en la última fecha del Torneo Clausura. Posteriormente, ganó el Clausura tras vencer a Real Garcilaso en definición por penales, con un marcador de 4-2 tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario. En la semifinal, volvió a derrotar a Real Garcilaso, con marcadores de 1-0 (ida, en Arequipa) y 4-0 (vuelta, en el Cusco). En la final, se enfrentó a Sporting Cristal, campeón de la temporada anterior. Logró rescatar un empate 2-2 en el partido de ida, jugado en el Estadio Nacional del Perú, con un gol sobre el final de Minzum Quina. En el partido de vuelta, jugado en el Estadio Monumental de la Unsa, gracias a un gol de Bernardo Cuesta a los 90 minutos, Melgar se impuso por 3-2 y se coronó, en el año de su centenario, campeón nacional luego de 34 años.

En 2016 tras una gran campaña, vuelve a disputar la final nacional ante Sporting Cristal tras ganarle la semifinal a Real Garcilaso, luego de haber ganado su derecho tras quedar entre los primeros del acumulado. Sin embargo, esta vez caería, quedando subcampeón. En 2017, dejaría al cuadro arequipeño en el cuarto lugar, terminando su ciclo.

Regreso a México 
En 2018 vuelve a México para integrar el comando técnico de Puebla hasta mediados de 2019.

Real Garcilaso 
El 2019 ficha por Real Garcilaso, pero dimitiría a los pocos meses para digirir al Puebla de México.

Puebla FC 
Después de su desvinculación de Real Garcilaso ficha por el Puebla FC de México, su mejor campaña la viviría en el Guard1anes 2020 clasificando con el último boleto de la reclasificación, donde vence a Rayados en la tanda de penales y de esta forma accediendo a liguilla. En liguilla enfrenta a León, en ambos juegos serían parejos terminando con global 3-3, lamentablemente para los de la franja por posición en la tabla accede León a las semifinales sin embargo dejaría una grata impresión en el cuadro poblano.

Cruz Azul 
El 2 de enero del 2021, después de la renuncia de Robert Dante Siboldi, se anuncia su llegada al Cruz Azul de la primera división mexicana donde conduciría al equipo primero a ser líder general del torneo con 41 unidades y una racha de 14 partidos invicto y, en la liguilla final, a convertirse en campeón de la LIGA MX, derrotando en la final del Clausura 2021 al Santos Laguna, culminando así la "maldición" de 23 años que arrastraba el conjunto cementero sin obtener el título nacional. Curiosamente Reynoso era la última opción de la directiva, por lo que su llegada causó descontento en la afición, y aún más con el inicio del torneo ya que sufrió las únicas 2 derrotas del torneo regular, contra el Puebla FC y el Santos Laguna.

Selección Peruana de Fútbol 
Luego de la salida de Ricardo Gareca, el 2 de agosto del 2022 fue anunciado como el nuevo DT de la Selección de fútbol del Perú, con miras al proceso clasificatorio del mundial 2026.

Selección Peruana 

Fue convocado a la Selección Sub-16 en 1985. Fue convocado a la Selección Sub-20 en 1987 que participó en Colombia.

Fue internacional con la Selección de fútbol del Perú en 84 ocasiones y marcó 5 goles. Debutó en la selección el 28 de enero de 1987, en la derrota 1 a 3 ante la Selección de China, participó en los torneos clasificatorias para los mundiales de Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, con respectivas eliminaciones a las citas mundialistas y en cuatro ediciones de la Copa América. Su último encuentro con la selección lo disputó el 23 de febrero de 2000 en un partido por la Copa de Oro de la CONCACAF ante Colombia, que significó una derrota de 1-2 en contra del conjunto inca.

Participaciones en Copas América

Participaciones en Copa de Oro

Goles internacionales

Clubes

Como futbolista

Estadísticas como entrenador 

 Actualizado de acuerdo al último partido dirigido el .

Selección 
 Actualizado de acuerdo al último partido dirigido el .

{| class="wikitable center" style="text-align:center; font-size: 85%;"
!rowspan="2"|Selección
!rowspan="2"|Período
! rowspan="7" |
!colspan="5" width=100|Copa América
! rowspan="7" |
!colspan="4" width=60|Clasificatorias Mundial
! rowspan="7" |
!colspan="5" width=100|Mundial
! rowspan="7" |
!colspan="4"|Amistosos
! rowspan="7" |
!colspan="8" width="220" |Totales
|- 
!
!G
!E
!P
!
!
!G
!E
!P
!
!G
!E
!P
!
!
!G
!E
!P
!
!
!
!
!Rendimiento
!
!
!
|-
|rowspan="3"|Perú
|2023
| - || - || - || - || -
|  ||  ||  || 
| - || - || - || - || -
| - || - || - || -
| ||  ||  || 
| %
|  ||  || 
|-
|2024
|  ||  ||  ||  ||
|  ||  ||  || 
| - || - || - || - || -
| ||  ||  || 
| ||  ||  || 
| %
|  ||  || 
|-
|2025
| - || - || - || - || -
|  ||  ||  || 
|  || || ||  ||
| ||  || || 
|  || ||  || 
| %
|  || || 
|-
! colspan="2" |Total selección
! !!  !!  !!  !! -
!  !!  !!  !! 
! !!  !! !! !! -
!  !!  !! !! 
!  !! !!  !! 
! %
! !! !!
|-

Palmarés

Como jugador

Campeonatos regionales

Campeonatos nacionales

Copas internacionales

Como entrenador

Campeonatos nacionales

Distinciones individuales

Referencias

Enlaces externos 
 Estadísticas de Juan Reynoso en los clubes (en inglés)
 Estadísticas de Juan Reynoso en la Selección Peruana (en inglés)
 Entrevista en peru.com
 Facebook Español

Defensas centrales de fútbol
Futbolistas de Lima
Futbolistas del Club Alianza Lima
Futbolistas del Centre d'Esports Sabadell Futbol Club
Futbolistas del Club Universitario de Deportes
Futbolistas del Cruz Azul Fútbol Club
Futbolistas del Club Necaxa en los años 2000
Futbolistas de la selección de fútbol sub-23 de Perú
Futbolistas de Perú en la Copa América 1987
Futbolistas de Perú en la Copa América 1989
Futbolistas de Perú en la Copa América 1993
Futbolistas de Perú en la Copa América 1995
Futbolistas de Perú en la Copa América 1999
Entrenadores de fútbol de Perú
Entrenadores del Club Deportivo Coronel Bolognesi
Entrenadores del Club Universitario de Deportes
Entrenadores del Club Juan Aurich
Entrenadores del Club Sporting Cristal
Entrenadores del Cruz Azul
Entrenadores del Foot Ball Club Melgar
Entrenadores del Cusco Fútbol Club
Entrenadores del Puebla FC
Entrenadores de la selección de fútbol de Perú